Sabbia – frazione del comune di Varallo
 Sabbia – tonalità di colore
 Sabbia (Sand) – film statunitense del 1949 diretto da Louis King
 Sabbia – materiale granulare
 Sabbia – singolo di Ultimo del 2017
 Valle Sabbia (anche Val Sabbia o Val di Sabbio) è una valle prealpina situata nella parte orientale della provincia di Brescia in Lombardia